Brunello steht für:

 Brunello, italienische Gemeinde in der Provinz Varese, Lombardei
 Brunello, Synonym der Rotwein-Rebsorte Sangiovese
 Brunello di Montalcino, italienischer Rotwein

Personen:
 Marina Brunello (* 1994), italienische Schachspielerin
 Max Brunello (1867–1935), italienisch-österreichischer Höhlenforscher
 Roberta Brunello (* 1991), italienische Schachspielerin
 Sabino Brunello (* 1989), italienischer Schachspieler
 Sereno Brunello (* 1938), italienischer Ruderer